Dunker peut désigner :
Balthasar Anton Dunker (1746-1807), un peintre suisse
Ernst Dunker (1912-1950), agent du SD à Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale
Gösta Dunker, un joueur et entraîneur de football suédois
William Dunker, un chanteur wallon
 Le dunker, une race de chien courant originaire de Norvège
 Le verbe « dunker », anglicisme signifiant faire un dunk, au basket.

Homonymie de patronyme germanique